Reflujo es una técnica de destilación que implica la condensación de vapores y el retorno de este condensado al sistema del que se originó. 

Reflujo también puede referirse a: 

 Reflujo duodenogástrico o reflujo biliar 
 Indigestión ácida, cardialgia o pirosis, todos sinónimos de acidez estomacal 
 Enfermedad por reflujo ácido, enfermedad por reflujo gástrico o enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), todos sinónimos de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) 
 Reflujo atípico, enfermedad por reflujo extraesofágico (EERD), reflujo supraesofágico o reflujo supraesofágico, todos sinónimos de reflujo laringofaríngeo (LPR) 
 Reflujo vesicoureteral (RVU) 
 Reflujo venoso superficial, ver Insuficiencia venosa crónica